Аро́нис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1957) — греческий ватерполист.
 Аронис, Мефодий (? — 1897) — греческий митрополит Митилинский.